Antigua (eiland), een eiland in de Caraïbische Zee
Antigua (Fuerteventura), een gemeente in Spanje
Antigua Guatemala (plaats), een stad in Guatemala
 Antigua (rivier), een rivier die afvloeit in de Golf van Mexico

Zie ook 
 Antigua en Barbuda